Le Noyer kan syfta på:
 Le Noyer, Cher
 Le Noyer, Hautes-Alpes
 Le Noyer, Savoie